Brave — шостий студійний альбом співачки Дженніфер Лопес. Виданий 4 жовтня 2007 року лейблом Epic.

Список композицій

Посилання 
 JenniferLopezOnline.com Офіційний сайт співачки

Альбоми Дженніфер Лопес
Музичні альбоми 2007
Альбоми Epic Records